Michael O’Halloran ist der Name folgender Personen:

* Michael O’Halloran (Politiker), irischer Politiker
 Michael O’Halloran (Fußballspieler) (* 1991), schottischer Fußballspieler